Дита — женское имя. См. Афродита
 Дита Парло (1906—1971) — франко-немецкая киноактриса межвоенного периода
 Дита фон Тиз (род. 1972) — американская актриса, танцовщица («Королева бурлеска»), бывшая жена Мэрилина Мэнсона

См. также 
 DITA

Страницы значений:Тёзки